Die Marsh Apawamis Open 2008 fanden vom 30. Januar bis 4. Februar 2008 in Rye, New York, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 45. Das Preisgeld betrug 60.300 US-Dollar.

Nicol David profitierte im Finale gegen die Vorjahressiegerin Natalie Grinham beim Stande von 9:1, 9:6 und 6:6 zu ihren Gunsten von der verletzungsbedingten Aufgabe Grinhams. Für Nicol war es der 25. Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2008
WSA World Tour 2007/08